Societat Anònima Cros, empresa química catalana fusionada amb Unión de Explosivos de Rio Tinto el 1989, originant la companyia Ercros
 Esports:
 Cros o camp a través, modalitat d'atletisme 
 Duatló Cros, modalitat esportiva, combinada i de resistència, a la qual l'atleta realitza dues disciplines 
 Toponímia:
 Cros  o Lo Cròs d'Arfolhosa , municipi al departament del Puèi Domat (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França) 
 Cros  o Lo Cròs , municipi al departament del Gard (regió d'Occitània, França)
 El Cros, edifici civil al municipi de les Preses (Garrotxa) 
 Le Cros, municipi occità del Llenguadoc al departament de l'Erau, a la regió d'Occitània
 Cros-de-Géorand, municipi al departament de l'Ardecha (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Cros-de-Montvert, municipi al departament de Cantal (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Cros-de-Ronesque, municipi al departament de Cantal (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Coma Cros, conjunt d'edificis fabrils de Salt (Gironès) protegit com a bé cultural d'interès local 
 Magatzems Cros, edifici industrial modernista de Valls (Alt Camp) 
 Saint-Laurent-du-Cros, municipi francès, situat al departament dels Alts Alps i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava
 Mas Cros (Parlavà), obra de Parlavà (Baix Empordà) declarada Bé Cultural d'Interès Nacional 
 Biografies:
 Alba Cros (Palafrugell, 1991), directora de cinema catalana 
 Charles Cros (Fabrezan, 1842 - París, 1888), poeta i inventor francès que desenvolupà nous mètodes fotogràfics
 Francesc Cros Damunt (Reus, 1902 - Mendoza, 1993), obrer i cantant de sarsueles català 
 Francesc Cros Reig (Vinaròs, 1873 - Reus, 1959), mestre d'escola i pedagog català 
 Manuel Cros i Grau (Calanda, 1901 - Barcelona, 1986), futbolista català dels anys 1920 que jugava de davanter